St. Thomas ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Österreich:
 St. Thomas (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 St. Thomas am Blasenstein, Marktgemeinde im Bezirk Perg, Oberösterreich
 St. Thomas (Gemeinde Krems), Ort bei Krems in Kärnten
 St. Thomas (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 St. Thomas (Wolfsberg), Ortschaft und Stadtteil von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

in den Vereinigten Staaten:
 St. Thomas (North Dakota) im Pembina County
 St. Thomas (Nevada) im Clark County
 St. Thomas (Minnesota) im Le Sueur County
 St. Thomas (Missouri) im Cole County

in anderen Ländern:
 St. Thomas (Ontario), Gemeinde in Ontario, Kanada
 St. Thomas (Wales), Stadtteil von Swansea
 St. Thomas (Brandenburg), Kolonie auf Saint Thomas (heute Amerikanische Jungferninseln)

St. Thomas steht für:

 St. Thomas, Künstlername von Thomas Hansen, (1976–2007), norwegischer Musiker
 St. Thomas (Jazzstandard), Komposition von Sonny Rollins
 St. Thomas an der Kyll, Zisterzienserinnenkloster in Sankt Thomas an der Kyll, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 St. Thomas Township
 University of St. Thomas
 Sankt Thomas
 Saint Thomas (Begriffsklärung)
 Thomaskirche, Kirchen und Kapellen
 Thomaskloster, Klöster